Аскалон — власна назва.

 Аскалон — латинська назва Ашкелону.
 Битва при Аскалоні
 Яффо-Аскалонське графство